Tiaden ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Johann Heinrich Tjaden (auch Tiaden, 1722–1781), ostfriesischer Jurist und Wissenschaftshistoriker
 Heinrich Tiaden (1873–1949), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Tjaden